El término Rahon puede referirse, en esta enciclopedia:

a Rahon, una comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura;
a Rahon, una comuna francesa situada en el departamento de Doubs;
a Rahon, una localidad de la India, en el estado de Punyab.